Asta Nielsen kan henvise til:

 Asta Nielsen (1881-1972) – dansk skuespillerinde
 Asta Nielsen (dokumentarfilm fra 1967) – dansk portrætfilm fra 1967 instrueret af Henrik Stangerup og efter manuskript af Asta Nielsen
 Asta Nielsen (dokumentarfilm fra 1968) – dansk portrætfilm fra 1968 instrueret af Asta Nielsen efter eget manuskript